Il doppio del torneo di tennis Fairfield Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alex O'Brien e Jared Palmer che hanno battuto in finale Matt Lucena e Brian MacPhie 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (Campioni)

 Jim Pugh /  Joost Winnink (semifinali)
 Doug Eisenman /  Mårten Renström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fairfield Challenger 1993